Pop-Jordanov (weibliche Form: Pop-Jordanova) ist der Familienname folgender Personen:

 Jordan Pop-Jordanov (* 1925), jugoslawischer bzw.- nordmazedonischer Kernphysiker und Tennisspieler
 Nada Pop-Jordanova (* 1947), nordmazedonische Psychologin

siehe auch:

 Pop
 Jordanow